Le mot Chiana désigne :

 la Chiana, un canal en Toscane (Italie)
 Chiana, un personnage fictif de la série télévisée Farscape.